175 rok naszej ery
 175 rok przed naszą erą
 175 liczba naturalna
 galaktyka NGC 175
 planetoida (175) Andromache
 droga wojewódzka nr 175
 linia kolejowa nr 175
 brazylijski samolot pasażerski Embraer 175
 paragraf 175 niemieckiego kodeksu karnego
 film Paragraf 175